Vjatjaslau Makaranka, född den 19 september 1975, är en vitrysk brottare som tog OS-brons i mellanviktsbrottning i den grekisk-romerska klassen 2004 i Aten.

Källor
 Denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia.

Externa länkar
 Sports-Reference

Belarusiska brottare
Belarusiska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2004
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2004 från Vitryssland
Tävlande i brottning vid olympiska sommarspelen 2004
Män
Födda 1975
Levande personer